Kharlamov peut désigner : 
Coupe Kharlamov remise au vainqueur des séries éliminatoires de la Molodiojnaïa Hokkeïnaïa Liga (MHL).
Trophée Kharlamov remis annuellement au meilleur joueur russe de la Ligue nationale de hockey.

Patronyme 
Kharlamov (masculin ; ) ou Kharlamova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :

  (1840-1925), peintre russe.
 Aleksandr Kharlamov (1975-), joueur de hockey sur glace russe.
 Garik Kharlamov (1981-), acteur russe.
 Lioubov Kharlamova (1981-), athlète russe.
 Valeri Kharlamov (1948-1981), joueur de hockey sur glace russe.
 Vassili Kharlamov (1986-), athlète russe.
 Viatcheslav Kharlamov (né en 1950), mathématicien franco-russe.

Patronyme russe